De Julianastraat is een vroeg-20e-eeuwse straat in het noord-oostelijke binnenstadskwadrant Rosariumbuurt in de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in noordelijke richting van de Monseigneur Boermansstraat tot aan de Goltziusstraat. De straat is aangelegd nadat de voor de Venlose huzaren gebouwde kazerne in 1913 werd verplaatst naar Fort St. Michiel aan de westelijke kant van de Maas. Er werd op het vrijkomende terrein tussen 1915 en 1940 een woonwijk gebouwd, naar de plannen van Ir. W.F.C. Schaap uit Arnhem. Net als enkele andere straten is de straat vernoemd naar een van de leden van het Koninklijk Huis, namelijk Julliana.

Aan de straat ligt één Rijksmonument, de Duitse School uit  1930 die volgens het Expressionisme en de architectonische stroming De Stijl is ontworpen door Jacq Grubben.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo

Straat in Venlo binnenstad